Knowles se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Beauchamp Knowles
 Matilda Cullen Knowles
 Ross Knowles